Makino Shōzō ist der Name folgender Personen:

* Makino Shōzō (Regisseur) (1878–1929), japanischer Filmregisseur
 Shōzō Makino (Schwimmer) (1915–1987), japanischer Schwimmer